Julholmen ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Julholmen (Halbinsel), Halbinsel in Molde, Provinz Møre og Romsdal, Norwegen
 Julholmen (Insel), Insel in der Region Åboland, Landschaft Varsinais-Suomi, Finnland
 Lilla Julholmen, Insel am Schärenmeer bei Pargas, Landschaft Varsinais-Suomi, Finnland

Siehe auch:
 Torpedobatterie Julholm (Julholmen torpedobatteri); deutsche Torpedobatterie in Norwegen